The Forum – hala sportowa w Inglewood w Kalifornii, na przedmieściach Los Angeles
  – amerykańskie czasopismo wydawane w latach 1886–1950
  – szwedzkojęzyczny magazyn biznesowy wydawany w Finlandii